Werther (Westfalen), een Duitse stad in Noordrijn-Westfalen
 Werther (Thüringen), een Duitse gemeente in Thüringen
 Werther (opera), een opera van de Franse componist Jules Massenet
 Werther's Original, een snoepje, oorspronkelijk afkomstig uit Werther (Westfalen)
 Le Roman de Werther, een Franse film onder regie van Max Ophüls
 Werther (1986), Spaanse film uit 1986
 Werther (1990), Zweedse film uit 1990